Alcámenes puede referirse a:
 Alcámenes de Esparta, rey de Esparta del 
 Alcámenes. escultor griego del